Luisa Orleánská (24. února 1882 – 18. dubna 1958) byla princeznou obojí Sicílie a babičkou španělského krále Juana Carlose I.

Luisa se narodila jako nejmladší dcera pařížského hraběte Filipa Orleánského a Marie Isabely Orleánské, dcery Antonína z Montpensier a Luisy Fernandy Španělské.

Manželství a potomci 
16. listopadu 1907 se Luisa ve městě Wood Norton, Worcestershire, provdala za Carlose Bourbonsko-Sicilského, vdovce po španělské infantce Mercedes. Pár žil v Madridu a měl spolu čtyři děti:

 Karel Bourbonsko-Sicilský
 Maria Dolores Bourbonsko-Sicilská
 Marie Mercedes Bourbonsko-Sicilská
 Maria Esperanza Bourbonsko-Sicilská

Pozdější život 
V roce 1931, když byla vyhlášena Španělská republika, rodina odešla do Itálie a poté do Švýcarska. V roce 1939, po vítězství Franca v občanské válce, se vrátila do Španělska a usadila se v Seville.

Tituly 
 21. února 1882 - 16. listopadu 1907: Její Královská Výsost princezna Luisa Orleánská
 16. listopadu 1907 - 18. dubna 1958: Její Královská Výsost princezna Luisa Neapolsko-Sicilská

Vývod z předků

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbonsko-sicilské princezny
Francouzské kněžny (Orléans)
Narození 24. února
Narození v roce 1882
Narození v Cannes
Úmrtí 18. dubna
Úmrtí v roce 1958
Ženy